Bryan kan syfta på:

 Bryan, Ohio – stad i Williams County, Ohio
 Bryan, Texas – stad i Brazos County, Texas
 Bryan, Wyoming – spökstad och järnvägsstation i Sweetwater County, Wyoming

Se även 
 Bryan County